Рафик Санзябетдинович Кашапов (9 января 1957, Магнитогорск — 1 июля 2012, Санкт-Петербург) — советский и российский солист Ленинградского театра «Рок-опера», Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Родился 9 января 1957 года в Магнитогорске.

Окончил факультет искусств по классу трубы Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской.

В 1976—1978 гг. — солист джазового оркестра Иосифа Вайнштейна, в 1982—1983 гг. — солист рок-группы «Август». В 1983 году пробовался на роль вокалиста в группу «Форум» и даже успел дать с ней несколько концертов.

С 1986 г. служил в театре «Рок-опера». В 1995 году сотрудничал с петербургским ансамблем «Цыганский двор».

Скончался на 56-м году жизни 1 июля 2012 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на кладбище посёлка Песочный (Санкт-Петербург).

Творчество

Роли в театре 
театр «Рок-опера»

  «Монарх, блудница и монах» — монах Джироламо Савонарола
  «Джельсомино» — Калимеро
  «Степан Разин» — Степан Разин
  «Корабль дураков» — поэт Себастьян Брандт
 «Капитанская дочка» — Пугачёв
 «Юнона и Авось» — граф Резанов
 «Иисус Христос — суперзвезда» — Иуда
 «Орфей и Эвридика» — второй певец
 «Кентервильское привидение» — портрет сэра Джеймса Кентервиля
 «Безымянная звезда» — Григ
 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — Ветер
 «Гадкий утёнок, или Сказка о волшебных крыльях» — Горожанин
 «Синяя птица» — Алхимик

Роли в кино 
  Улицы разбитых фонарей−2 (8-я серия: «Шла Саша по шоссе») — Фарид, хозяин борделя (в титрах — «Рафик Кошапов»)
  Агент национальной безопасности-4 (9-я и 10-я серии «Тигры не знают страха») — Арми Карбаев, чеченский террорист
  Есенин — цыганский барон (3 серия)
  Морские дьяволы−2 (2-я серия: «Чувствуй себя как дома») — Усманхаджи
  Мамочка, я киллера люблю — Джулут (10 серия)

Дубляж

Фильмы 
Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза — Уотто
 Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов — Уотто

Мультфильмы и мультсериалы 
 Король Лев — Пумба (речь)
 Тимон и Пумба — Пумба, Васко Свин (1-40 серии)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники факультета искусств Санкт-Петербургского института культуры
Музыканты по алфавиту
Трубачи по алфавиту
Джазовые трубачи России